Penthesilea är ett släkte av fjärilar. Penthesilea ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Övrigt 
Namnet kommer från amasonernas drottning Penthesileia.

Källor

Externa länkar 

Mott
Penthesilea